Nó balso americano é um método utilizado para formar duas alças em um cabo sem que nenhuma corra, de modo que as extremidades passem pelo centro cruzando e saindo pelas laterais. Serve para pendurar um homem no mastro ou retirar um a pessoa ferida de um porão.

Balso Americano